Malý Javorník označuje více lokalit:
 Malý Javorník (Javorníky) (1019 m) – vrchol v Javornících
 Malý Javorník (Veřovické vrchy) (838 m) – vrchol ve Veřovických vrších
 Malý Javorník (Lužické hory) (690 m) – vrchol severovýchodně od vsi Líska v okrese Děčín| 

 Malý Javorník (Malé Karpaty) (584 m) – vrchol v Malých Karpatech
 Malý Javorník (přírodní rezervace)